Ниже приведён список стран по стоимости 1 кВт⋅ч электроэнергии для частных Европейских домохозяйств со средним годовым потреблением 2500 ÷ 5000 кВт⋅ч и индустрии со средним годовым потреблением 500 ÷ 2000 МВт⋅ч по данным Евростата. В список также занесены Великобритания, Украина и Грузия.

Согласно данным Росстата, средняя тарифная цена электроэнергии в России 3 руб/кВт⋅ч.

Примечания 

Сравнительные списки стран
Электроэнергия